Гревцо́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Гревцова.

Відомі носії 
 Гревцов Іван Георгійович (1940—2001) — білоруський і український співак (тенор), заслужений артист УРСР (1984).
 Гревцов Микола Олександрович (1920—2000) — письменник, член НСПУ (1961).
 Гревцов Юрій Васильович (1930—1987) — радянський артист балету і педагог, заслужений артист РРФСР (1971).

Жінки